Труссю́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 70 км на північний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Ам'єна, 10 км на південний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2017 року Труссюр було приєднано до муніципалітету Оней.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 176,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мапа муніципалітету Труссюр на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Труссюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Труссюр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза